Костюко́в — русская фамилия. Известные носители:
 Костюков, Алексей Викторович (род. 1967) — российский политик.
 Костюков, Валентин Ефимович (род. 1949) — доктор технических наук, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ (с 2008), лауреат Государственной премии РФ, Герой Российской Федерации (2018).
 Костюков, Виктор Владимирович — энтомолог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ВНИИ биологической защиты растений РАСХН, Краснодар.
 
 Костюков, Геннадий Андреевич (род. 1947) — городской голова Краматорска (2006—2014).
 Костюков, Евгений Александрович (известен под псевдонимом Евгений Сытый; 1969—2022) — актёр, режиссёр театра и кино.
 
 Костюков, Леонид Владимирович (род. 1959) — русский поэт, прозаик и эссеист, литературный критик, педагог.
 
 Костюков, Николай Владимирович (1923—1975) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Костюков, Павел Павлович (род. 1984) — главный тренер сборной команды России по велосипедному спорту ВМХ.
 Костюков, Ярослав Олегович (род. 1995) — российский биатлонист.



См. также 
 Костюковский
 Костюковичский район
 Костюковичи (значения)
 Костюковский сельсовет
 Костюкович
 Костюковка